Парватамма Раджкумар (; 6 декабря 1939, Нанджангуд, — 31 мая 2017, Бангалор) — индийский кинопродюсер, занимавшаяся производством фильмов на языке каннада. Супруга популярного актёра кино на каннада Раджкумара, мать актёров Шивы и Пунита Раджкумаров. Выпущенные ею фильмы, принесли ей Национальную кинопремию, 4 Filmfare Awards South и 4 Karnataka State Film Awards.

Биография 
Парватамма родилась 6 декабря 1939 в городе  или деревне  (оба ныне в округе Майсур, Карнатака). Была второй из восьми детей в семье учителя музыки Аппаджи Говда и его жены Лакшаммы. Трое из её братьев: С. А. Чинни Говда, С. А. Говиндрадж и С. А. Шринивас, впоследствии стали продюсерами.
Сразу после её рождения её отец дал обещание своему другу выдать дочь замуж за его сына.

Согласно её воспоминаниям, Парватамма хорошо училась, однако бросила школу в 13 лет, когда её будущая свекровь настояла на срочной свадьбе с Раджкумаром. Пара поженилась 25 июня 1953 года в Ранаппа Чаултри в Нанджангуде. Через год Раджкумар получил свою первую главную роль в фильме Bedara Kannappa, после чего семья перебралась в Мадрас.

После девяти лет брака, 12 июля 1962, Парватамма родила первого ребёнка, сына Шиву. Затем в семье появились дочери Лакшми и Пурнима и сыновья Рагхавендра и Лохит (Пунит). В 1972 году она с мужем и детьми переехала в Бангалор, где они стали жить вместе с другими родственниками.

Парватамма постоянно сопровождала мужа на съёмках и репетициях в театре и взяла на себя все материальные вопросы, позволив ему полностью сосредоточится на исполнении ролей. Когда в начале 1970-х годов продюсеры стали жаловаться, что они теряют деньги на фильмах с участием Раджкумара, и он начал подумывать о том, чтобы оставить кино, она решила сама заняться кинопроизводством. Парватамма основала собственную продюсерскую компанию, первым фильмом которой стал Trimurthi. Во время работы над фильмом она занималась практически всем от финансовых вопросов до кастинга и подбора костюмов. Вышедший в 1975 году, фильм стал хитом. Но её положение в киноиндустрии утвердилось только в 1978 году, после успеха Shankar Guru, от которого ранее отказалось четыре продюсера.

В следующие годы под руководством Парватаммы вышло 87 фильмов. Среди них Halu Jenu (1982), Kavirathna Kalidasa (1983), Jeevana Chaitra (1992) и Akasmika (1993) с её мужем Раджкумаром; Anand (1986), «Ом» (1995) и Janumada Jodi (1996) с её сыном Шивой; Nanjundi Kalyana (1989) с сыном Рагхавендой; Appu (2002), Hudugaru (2011) и «Принц» (2017) с сыном Пунитом. В её фильмах дебютировали такие актрисы как , ,  и .

18 мая 2017 года Парватама, у которой некоторое время назад был диагностирован рак груди, была доставлена в M.S. Ramaiah Hospital из-за проблем с почками и дыханием и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В среду, 31 мая 2017 года, она перенесла сердечный приступ и скончалась в 4:40 утра.

Награды 
 1985 — Национальная кинопремия за лучший фильм на каннада — Bettada Hoovu

Filmfare Awards South
 1985 — Лучший фильм на каннада — Bettada Hoovu
 1986 — Лучший фильм на каннада — Bhagyada Lakshmi Baramma
 1996 — Лучший фильм на каннада — Janumada Jodi
 2010 — Лучший фильм на каннада — «Джеки»

 1982 — Лучший фильм — Haalu Jenu
 1992 — Лучший фильм — Jeevana Chaitra
 1999 — Особый фильм о социальным значением — Shabdavedhi
 2007 — Премия за пожизненные достижения

Примечания